Slankheid (luchtvaart), de verhouding tussen de spanwijdte en koorde van een vliegtuigvleugel
Slankheid (mechanica), een eigenschap van een kolom of staaf bepaald door de doorsnede en lengte